Ramírez Díaz ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ramírez Díaz (* 1978), mexikanischer Fußballspieler
 Luis Gabriel Ramírez Díaz (1965–2023), kolumbianischer Geistlicher und Bischof von Ocaña